Александру Николае Влад (; 6 декабря 1989, Сигету-Мармацией, Румыния) — румынский футболист, защитник клуба «Волунтари».

Биография 
Воспитанник клуба «Ардялул» (Клуж-Напока). В 2008 году дебютировал в составе клуба «Интернационал» (Куртя-де-Арджеш) во второй лиге румынского чемпионата. После окончания сезона перешёл в «Сэгяту». Летом 2011 года был приглашён в «Пандурий». В румынской лиге свой первый матч сыграл 24 июля 2011 года. 3 июля 2013 года подписал контракт с днепропетровским «Днепром». Первый матч за «Днепр» сыграл 25 сентября 2013 в 1/16 Кубка Украины против «Буковины». В сезоне 2016/17 Влад впервые стал основным. В этом сезоне он и сыграл большинство матчей за «сине-бело-голубых». Летом 2017 покинул «Днепр» и подписал контракт с румынским клубом ЧФР (Клуж), но сыграл за «железнодорожников» всего 3 матча и поэтом после завершения сезона покинул клуб. Летом 2018 года стал игроком «Волунтари».

Футболисты Румынии
Игроки сборной Румынии по футболу
Игроки ФК «Интернационал»
Игроки ФК «Сэгята»
Игроки ФК «Пандурий»
Игроки ФК «Днепр» Днепр
Игроки ФК «ЧФР» Клуж
Игроки ФК «Волунтари»